Morning Glory, població a Texas.
 Morning Glory, pel·lícula de 1933 dirigida per Lowell Sherman.
 Morning Glory (pel·lícula de 2010), pel·lícula de 2010 dirigida per Roger Michell.
 Morning Glory, font termal del Parc Nacional de Yellowstone.